Gussev ist der Familienname folgender Personen:

 Maksim Gussev (* 1994), estnischer Fußballspieler
 Vitali Gussev (* 1983), estnischer Fußballspieler
 Vladislav Gussev (* 1986), estnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Gussew (Begriffsklärung)
 Gusev